gipf – gra
 gipf – projekt

 Szwajcaria
 Gipf-Oberfrick – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Laufenburg